Il singolare del torneo di tennis Tippmix Budapest Grand Prix 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Jelena Janković che ha battuto in finale Martina Suchá 7-6(4), 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Petra Mandula (quarti di finale)
 Anikó Kapros (quarti di finale)
 Anca Barna (primo turno)

 Barbara Schett (secondo turno)
 Iveta Benešová (semifinali)
 Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
 Jelena Janković (Campionessa)
 Melinda Czink (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Tippmix Budapest Grand Prix 2004